BC, B.C. o Bc puede referirse a:

 Baja California, uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman las 32 entidades federativas de México
 B.C., son las siglas en inglés de Antes de Cristo
 Bc, lenguaje de programación
 BC-304, Cruceros de Clase Batalla Daedalus (naves espaciales), en los programas de televisión de ciencia ficción Stargate SG-1 y Stargate Atlantis
 BC, código postal de Columbia Británica
BC:Besto shonen

Siglas